Аберди́н — название шотландского города, ряда образованных от него топонимов и графского титула:

Великобритания 
 Абердин — город в Шотландии.
 Абердин-Сити — один из 32 округов Шотландии.
 Абердиншир (графство Абердин) — одна из 32 областей Шотландии.
 Абердин (аэропорт) — третий по размеру аэропорт Шотландии.

Канада 
 Абердин (Британская Колумбия)
 Абердин (Нью-Брансуик)
 Абердин — озеро на территории Нунавут.
 Абердин — гора в Канадских Скалистых горах (Альберта).
 Абердин (Онтарио)
 Абердин (Саскачеван)

США 
 Абердин (Айдахо)
 Абердин — город в округе Грэйс-Харбор, штат Вашингтон.
 Абердин (Западная Виргиния)
 Абердин — город в округе Харфорд, штат Мэриленд.
 Абердинский испытательный полигон
 Абердин (Огайо)
 Абердин (Флорида)
 Абердин — город в Южной Дакоте.

Другие страны 
 Абердин (Австралия) — город в Австралии, в штате Новый Южный Уэльс.
 Абердин (Гонконг)
 Абердин (ЮАР) — город в ЮАР, в Восточно-Капской провинции.

Прочее 
 Абердин — шотландский футбольный клуб.
 Абердин — фильм 2000 года.
 Абердин-ангус — порода крупного рогатого скота. Страна происхождения — Шотландия.

Фамилия 
 Абердин, Джон Кэмпбелл Гамильтон-Гордон (1847—1934) — 7-й граф Абердин и 1-й маркиз Абердин и Темер — вице-король Ирландии в 1886 и седьмой генерал-губернатор Канады.
 Абердин, Джордж Гамильтон Гордон (1784—1860) — 4-й граф Абердин, английский политический деятель
 Абердин, Патриция (Эбурдин, Патриция) — американский футуролог и коуч.

См.также 
 Абердинский испытательный полигон
 Абердинская битва